El término oficio hace referencia, en esta enciclopedia:

Trabajo 
 a un oficio, un trabajo, una ocupación, un cargo o una función laboral;
 a los oficios viles y mecánicos;
 al sindicato de oficio;
 al sindicato de oficios varios;
 a las artes aplicadas o artes y oficios, dos de los términos con que se designan, en el mundo de la academia, ciertas enseñanzas técnicas;
 a la Escuela de Artes y Oficios, también Escuela taller y casa de oficios
 y, en Francia, a establecimientos clásicos como el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios;

Burocracia 
 a un oficio, un tipo de documento;
 al tamaño oficio, un tamaño de papel, de 330x216mm;

Derecho 
 a la expresión de oficio, utilizada para referirse a la forma en que se inicia un proceso judicial;
 al turno de oficio, expresión que alude al servicio jurídico que el Estado aporta para garantizar el acceso a la defensa jurídica;

Religión 
 al oficio divino o la liturgia de las Horas , una de las partes del ritual católico;
 al oficio de tinieblas, una ceremonia litúrgica que lleva a cabo el Miércoles Santo en la iglesia Católica;
 al Santo Oficio, la Inquisición;

Historia 
 a los Oficios de Corte;

Teatro y televisión 
 a Oficio de tinieblas, una obra de teatro;
 a Turno de oficio, una serie de televisión.

Otros